Bahmut se poate referi la următoarele localități:

Republica Moldova
Bahmut, localitate-centru de comună în raionul Călărași.
Bahmut (stație c.f.), sat-stație de cale ferată din cadrul comunei Bahmut.

în Ucraina
Bahmut, oraș din regiunea Donețk.